Agostino Cennini (✝ 1420) – servita senese, martire, beato
 Bartolommeo Cennini – scultore
 Bernardo Cennini (1414-1498) – orafo e tipografo
 Cennino Cennini (1370-1440) – pittore
Francesco Cennini de' Salamandri – cardinale italiano
 Giovanni Battista Cennini – fonditore in bronzo
 Piero Cennini – letterato fiorentino 
 Pietro Paolo Cennini – pittore
 Sebastiano Cennini – orafo e glittico